Chartrain steht für:
 eine französische Grafschaft, siehe Chartres

Personen:
 Nicolas-Joseph Chartrain († 1793), belgischer Violinist und Komponist der klassischen Epoche